Eberhard (867 † 899), est un comte en Zürichgau.

Biographie 
Il est le troisième fils d' et donc le frère de  et d'.

En 889, il épouse Gisèle de Zürichgau (870 † 911), fille d'un seigneur de Vérone et devient ainsi comte en Zürichgau.

De ce mariage sont issus un fils mort sans descendance et une fille, Reginlinde (885 † 958), qui épousera son cousin germain , puis, à sa mort en 924, à son successeur, .

Références 

Naissance en 867
Décès en 899
Comte Impérial
Noblesse du duché de Souabe au haut Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom